Rājgarh kan syfta på följande platser:

Indien 

 Rājgarh (ort i Indien, Himachal Pradesh), Sirmaur, 
 Rājgarh (ort i Indien, Rajasthan, Chūru), 
 Rājgarh (ort i Indien, Rajasthan, Alwar), 
 Rajgarh, ort, Madhya Pradesh,
 Rājgarh (distrikt), Madhya Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar